Chavdar kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Tjavdar (ort), Oblast Sofija, obsjtina Tjavdar, 
 obsjtina Tjavdar, kommun, Oblast Sofija, 
 Tjavdar (distrikt), Smoljan, Obsjtina Dospat, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar